Anunciação
 Anunciação (canção)
 Anunciação (caravela)

Pinturas 
 Anunciação (El Greco)
 Anunciação (Fra Angelico, Prado)
 Anunciação (Frei Carlos)
 Anunciação (Grão Vasco)
 Anunciação (Josefa de Óbidos)
 Anunciação (Leonardo da Vinci)
 Anunciação (Memling)
 Anunciação (Van Eyck)

Desambiguação